Jan Korolec – polski polityk
 Jerzy Korolec – polski historyk i dyplomata
 Marcin Korolec – polski prawnik, minister środowiska 2011-2013
 Roman Korolec – polski prawnik